Terceira República Francesa
 Terceira República da Nigéria
 Terceira República Polonesa
 Terceira República Portuguesa
 Terceira República Brasileira

Desambiguação